

Освіта 
 Школа — навчальний заклад початкової, середньої або вищої освіти.
 Школа — загально прийняте найменування художніх центрів в містах Італії, центрів живопису 14-17 століть (наприклад, Сієнська школа, Болонська школа, Римська школа, Флорентійська школа, Неаполітанська школа тощо). Кожна з художніх шкіл живопису має характерні риси, притаманні лише їй і своїх видатних представників (Венеціанську школу живопису репрезентують Джорджоне, Белліні, Тіціан, Тінторетто, Лоренцо Лотто тощо, Сієнську — Сімоне Мартіні). Мали свої художні школи і інші держави, у Франції уславились дві школи Фонтенбло XVI століття, де працювали представники маньєризму Італії і Франції.
 Школа мистецька — стійкий механізм реалізації зображальної грамоти за допомогою формальних і неформальних правил, принципів, норм та організації, покликаний збагатити людину знанням видів мистецтва та галузей художньої діяльності, озброїти її вміннями та навичками, необхідними для духовного, професійного та творчого саморозвитку у створенні, розповсюдженні та вивченні художніх цінностей. У ширшому значенні — певний навчальний заклад або напрям у мистецтві, побудований на засадах організаційно-творчих принципів, поглядів, традицій
 Школа наукова — окремий напрямок в науках, що складається довкола імені вченого або вчення, сукупність ідей учених-однодумців. Наприклад, школа Виготського та Йоффе, франкфуртська школа тощо.Подібне до наукової школи поняття існує в спорті та мистецтві.

Урочища 
 Школа — урочище, пам'ятка природи в Черкаській області.

Культура

Кінематограф 
 Школа (телесеріал, 1980) — радянський телесеріал 1980 року за мотивами повісті Аркадія Гайдая.
 Школа (телесеріал, 2010) — російський телесеріал 2010 року.
  — японський телесеріал 2011 року.
  — польський парадокументальний телесеріал 2014 року.
 Школа (телесеріал, 2018) — український телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками 2018 року.
 Школа (фільм, 2018) — австралійський художній фільм жахів 2018 року.

Книгодрукування 
 Школа - українське приватне книжкове видавництво дитячої та навчальної літератури, засноване у Харкові 2002 року.
 Школа - у минулому українське приватне книжкове видавництво, засноване у Києві ? року.

Особи
 Школа Євген Йосипович

Див. також 

 Середня загальноосвітня школа

 Школа 2013 — південнокорейський телесеріал 2012 року.

Примітки